Mannini ist der Familienname folgender Personen:
 Alessandro Mannini (* 1957), italienischer Fußballspieler
 Daniele Mannini (* 1983), italienischer Fußballspieler
 Giorgio Mannini (1884–1953), italienischer Regisseur
 Moreno Mannini (* 1962), italienischer Fußballspieler

Siehe auch: Manini